Да́уні () може значити:

Дауні — місто, штат Каліфорнія
 Дауні — місто, штат Айдахо

Персоналії 

 Аарон Дауні ( 1974) — професійний канадський хокеїст.
 Браян Дауні ( 1951) — ірландський ударник, автор пісень.
 Браян Дауні ( 1944) — канадський актор, музикант, письменник.
 Гордон Дауні — британський плавець
 Елісса Дауні — британська гімнастка
 Роберт Дауні (старший) (1936—2021) — американський актор, режисер, сценарист, продюсер, оператор і монтажер.
 Роберт Дауні (молодший) ( 1965) — американський актор, продюсер і музикант.
 Рома Дауні (,  1960) — американська актриса, співачка і продюсерка ірландського походження

Англійські прізвища